Luomajärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Luomajärvi (sjö i Norra Österbotten), 
 Luomajärvi (sjö i Kajanaland), 
 Luomajärvi (sjö i Norra Savolax), 
 Luomajärvi (sjö i Mellersta Finland), 
 Luomajärvi (sjö i Birkaland), 
 Luomijärvi, sjö, Kymmenedalen, 

Robotskapade Finlandförgreningar